Arberesek – albán etnikai csoport Dél-Olaszországban
 Arberes nyelv – az albán nagyobbrészt toszk dialektusából származó indoeurópai nyelv